Paxilline (alcaloïde) : une mycotoxine,
 Paxilline (protéine) : une protéine impliquée dans les phénomènes d'adhérence cellulaire.